En Pologne, Czesławice peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Czesławice, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Czesławice, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 Czesławice, un village du powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Lublin
 Czesławice, un village.